Severus ((lat.) ernst, streng) ist ein römischer Name.

Namensträger

Bestandteil des Namens folgender römischer Kaiser 
 Septimius Severus (193–211) (selten auch als Severus I. bezeichnet)
 Severus Alexander (222–235)
 Flavius Valerius Severus (306/307) (selten auch als Severus II. bezeichnet)
 Libius Severus (461–465) (selten auch als Severus III. bezeichnet)

Cognomen 
 Albius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Aulus Caecina Severus, römischer Politiker und Militär
 Caedicius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Cuspidius Flaminius Severus, römischer Statthalter
 Didius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Decimus Rupilius Severus, römischer Suffektkonsul 155
 Gaius Aemilius Severus Cantabrinus, römischer Suffektkonsul 192
 Gaius Claudius Severus, römischer Suffektkonsul 112
 Gaius Hosidius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Gaius Iulius Statius Severus, römischer Suffektkonsul 154
 Gaius Quintius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Saenius Severus, römischer Suffektkonsul 126
 Gaius Septimius Severus Aper, römischer Konsul 207
 Gaius Valerius Severus, römischer Konsul 124 
 Gaius Vettennius Severus, römischer Suffektkonsul 107

 Gnaeus Minicius Faustinus Sextus Iulius Severus, römischer Senator, Suffektkonsul, Statthalter und Feldherr 
 Lucius Aburnius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit) 
 Lucius Domitius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Dunius Severus, römischer Statthalter
 Lucius Catilius Severus, römischer Politiker und Urgroßvater des Kaisers Mark Aurel
 Lucius Iulius Titus Statilius Severus, römischer Suffektkonsul 155
 Quintus Varius Severus Hibrida, römischer Volkstribun
 Sextus Graesius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Tiberius Claudius Severus Proculus, römischer Konsul 200
 Tiberius Oclatius Severus, römischer Suffektkonsul 160
 Titus Cominius Severus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Titus Desticius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Titus Mestrius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Murrenius Severus, römischer Suffektkonsul 202
 Titus Nasennius Severus, antiker römischer Toreut
 Titus Statilius Severus, römischer Konsul 171

Weitere Personen 
 Cornelius Severus, römischer Dichter
 Emmanuel von Severus (1908–1997), deutsch-österreichischer Benediktinermönch der Abtei Maria Laach
 Severus von Ravenna († 344?), Bischof von Ravenna, Heiliger
 Severos, antiker Philosoph
 Severus (Heermeister), magister militum unter Constantius II.
 Severus von Neapel (4. Jhd., † 409?), Bischof von Neapel, Heiliger
 Sulpicius Severus  (~363–420/425), Biograf des heiligen Martin von Tours
 Severus von Trier, Bischof von Trier
 Severus von Minorca, Bischof von Menorca (frühes 5. Jh.)
 Severus von Antiochia (~456–538), Patriarch von Antiochia
 Sawirus ibn al-Muqaffa', koptischer Bischof und Schriftsteller
 Severus von Prag (1030–1067), Bischof von Prag
 Sibylle Severus, Pseudonym von Sibylle Obrist-Streng (* 1937), Schweizer Geigenbauerin und Schriftstellerin
 Severus von Vienne († 455), Priester

Siehe auch 
 Severikirche
 Severus Snape, Figur aus den Harry-Potter-Romanen

Familienname
Römischer Personenname